La République est avant tout une forme de gouvernement. En son hommage, de nombreux lieux ont été nommés.

Concept politique

Notions historiques 
Des œuvres philosophiques ont pour sujet principal la République (avec ou sans majuscule), et le signalent par leur nom éponyme.
 La République (Politeia) de Platon.
 De la république (De re publica) de Cicéron.
 Les Six Livres de la République, Jean Bodin.
 La République de Platon, Alain Badiou.

La république n'est pas seulement un concept mais aussi une pratique qui a été mise en avant au travers de l'histoire.
 République romaine (509 av. J.-C. – 27 av. J.-C.) : considérée comme la première république de l'Histoire.

Utilisations actuelles 
Il existe de nombreux  (variantes : , , nouvelle république et Union pour la nouvelle République).

Toponymes et assimilés

Noms de pays / régimes politiques 
De nombreux pays ont pu décider de s’appeler , ,  ou .

Pays disparus 

  : 697-1797
  : 1755-1769
  : 1797-1802
  : 1830-1858
  : 1919-1933
  : 1922-1991
  et  (devenue ensuite ) : 1954-1976
  : 1958-1972
  : 1970-1975
  devenue  puis  : 1945-2003

Pays actuels 

 Les deux Congo :
  : depuis 1958
  devenue  puis , ,  et enfin  : depuis 1960
 
 Les 22 républiques de Russie.

République numéro 
Les régimes républicains s'étant succédé dans l'Histoire, ceux-ci ont été numérotés.

Voir :

Nom de lieux 
De nombreux lieux à travers le monde s’appellent République. Il y a des , des , des , des 

De nombreux arrêts de transport en commun portent ce nom, dont :
 République : station du métro de Paris (lignes 3, 5, 8, 9 et 11), sous la place de la République
 République - Villeurbanne : station de la ligne A du métro de Lyon (France)
 République : station de la ligne A du métro de Rennes (France)
 République : station des lignes B, C et E du tramway de Strasbourg

Divers 
 République des Lettres : concept de la Renaissance
 La République (ou La République brandissant les droits de l'Homme), statue de Charles-Romain Capellaro
 République (dirigeable)
 La République : journal quotidien généraliste de la République démocratique du Congo
 La République du mépris : roman de 1975
 La République des idées : groupe de réflexion français créé en 2002
 République : jeu vidéo
 République, parti politique arménien
 République (Îles Féroé), parti politique féroïen
 , un cuirassé de la Marine française
 La République : journal français républicain et radical socialiste, publié entre 1929 et 1939

Voir aussi 

 Pages d'homonymie : , , , .
  et .

République